Російсько-польські війни (московсько-польські війни) — війни між Московською державою, Російською імперією і СРСР з одного боку, і Річчю Посполитою і Польщею з іншою.

Війна з Московією для Польщі починається з московсько—литовських воєн за володіння землями Київського, Турово-Пінського, Полоцького, Новгород-Сіверського, Чернігівського, Смоленського, Тверського та інших князівств, де королівства Польща виступає як союзник Великого князівтва Литовського. 

Їхнім продовженням стали війни між Московською державою (після 1721 р. — Російської імперією) та Річчю Посполитою (Польсько-Литовською державою) наприкінці XVI — третій чверті XVII ст. 

У XVIII столітті Росія нарощувала свій вплив у Речі Посполитій, під кінець століття захопивши більшу частину її території. У XIX столітті польські повстання проти російського панування набирали характер регулярної (повстання 1830-31 років) або партизанської (повстання 1863 року) війни. У XX столітті Радянська Росія (СРСР) двічі (у 1919-1920 та у 1939 роках) воювала з відновленою Польщею.

Див. детальніше:

XV століття 
 Московсько-литовська війна (1487—1494)

XVІ століття
 Московсько-литовська війна (1500—1503)
 Московсько-литовська війна (1507—1508)
 Московсько-литовська війна (1512—1522)
 Московсько-литовська війна (1534—1537) 
 Московсько-литовська війна (1558-1570) 
 Лівонська війна

XVІІ століття
 Польсько-московська війна (1609—1618)
 Смоленська війна
 Московсько-польська війна (1654—1667)

XVІІІ століття
 Велика Північна війна
 Війна за польську спадщину
 Барська конфедерація (1768-1772)
 Російсько-польська війна (1792)
 Повстання Костюшка (1794)

ХІХ століття
 Французько-російська війна (1812)
 Листопадове повстання (1830—1831)
 Січневе повстання (1863)

ХХ століття
 Польсько-радянська війна
 Вторгнення СРСР до Польщі

Війни Польщі
Війни Росії
Війни в історії України
Війни Білорусі
Історія Литви
Російсько-польські війни
Війни між країнами